Ellor ist der Familienname folgender Personen:

Bud Ellor, bürgerlicher Name Albert Wesley, (1905–1932), US-amerikanischer Footballspieler
Elmo Ellor (1907–1986), estnischer Dramatiker und Journalist
James W. Ellor, US-amerikanischer Religionswissenschaftler, Autor und Hochschullehrer

Siehe auch
John Ellor Taylor (1837–1895), englischer Schriftsteller, Journalist und Museumskurator